Er werd een knock-out systeem gespeeld met 92 deelnemers (46 koppels). Koppels werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking) van week 46/2021. Een wedstrijd is gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Het Chinese koppel Sun Yingsha en Wang Manyu won de titel in 2019 en prolongeerde deze in 2021.

Er speelden geen Nederlandse speelsters mee. De Belgische speelster Margo Degraef vormde een koppel met de eveneens Belgische Nathalie Marchetti.

De 16 hoogst geplaatste koppels van week 46 hadden een beschermde plaatsing: seed 1 kreeg plaats 1, seed 2 kreeg plaats 64, seeds 5 t/m 8 loten om plaatsen 16, 17, 48 en 49. Seeds 9 t/m 16 loten om plaatsen 8, 9, 24, 25, 40, 41, 56 en 57. De overige 30 plaatsen werden ook via loting op 21 november bepaald.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Vrouwendubbel